Галили:

 Исраэль Галили (1911—1986) — израильский государственный деятель.
 Исраэль Галили (1923—1995) — израильский конструктор стрелкового оружия, создатель знаменитого автомата «Галиль».
 Галили — роман Клайва Баркера, вышедший в 1998 году.